Ausztria
 Velike, Rábaszentmárton településrésze
 Horvátország
 Velike, falu és község (járás) Horvátországban